El título La isla deshabitada puede corresponder a:

 Ópera con libreto de  Pietro Metastasio  de alguno de los siguientes compositores:

La isla deshabitada (Astarita)
La isla deshabitada (Bonno)
La isla deshabitada (Haydn)
La isla deshabitada (Paisiello)
La isla deshabitada (Traetta)

o bien, a algún otro compositor del siguiente anexo:

Anexo:Óperas tituladas "La isla deshabitada".

 Ópera con libreto de  Carlo Goldoni  de alguno de los siguientes compositores:

La isla deshabitada (Scarlatti, G.)

Óperas en italiano